Juan Estanislao del Campo y Maciel (Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, 6 de mayo de 1795 – ib., República Argentina, 15 de marzo de 1861) era un hidalgo, político unitario y militar argentino que participó brevemente en la guerra de independencia y –durante muchos años– en las guerras civiles de su país.
Era el padre del poeta Estanislao del Campo, sobrino nieto del virrey-marqués Nicolás del Campo y bisnieto del alcalde colonial de las ciudades argentinas de Corrientes y Santa Fe, el maestre de campo Manuel Maciel y Cabral de Alpoin.

Biografía

Origen familiar y primeros años 

Juan Estanislao del Campo había nacido el 6 de mayo de 1795 en la ciudad de Buenos Aires, capital del entonces Virreinato del Río de la Plata, siendo el cuarto hijo del cabildante español Augusto Nicolás del Campo (Villaviciosa de las Asturias de Oviedo, 25 de abril de 1754 - Buenos Aires, 16 de abril de 1822) quien había sido mandado a Sudamérica como recaudador de Diezmos del obispado de Buenos Aires y siendo sobrino del homónimo tercer virrey, lo nombraría jefe de Guardias —y por tanto, descendiente de los Rodríguez de las Varillas de Salamanca sevillanos y los Van de Velde flamencos— que posteriormente participara en el Cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, y también de María Juana Maciel Valdivieso.

Era nieto materno del teniente de gobernador santafesino Joaquín Maciel y Lacoizqueta y de su esposa Isidora Fernández de Valdivieso y Herrera Cabrera, además de bisnieto del maestre de campo general Manuel Maciel y Cabral de Alpoin y de su cónyuge Rosa de Lacoizqueta y Martínez del Monje, tataranieto de Juan de Lacoizqueta y de su mujer María Martínez del Monje y Pessoa Figueroa, y por lo tanto, descendiente de primeros pobladores del Río de la Plata de origen luso-hispano, como el capitán azorano-portugués Amador Vaz de Alpoim y la infanzona Margarita Cabral de Melo, y así, como de diversos conquistadores, adelantados, fundadores de ciudades sudamericanas y gobernantes rioplatenses.

Juan Estanislao formaba parte de una familia de ocho hermanos, tres de los cuales eran mayores, siendo la primogénita Clara Tiburcia del Campo Maciel la que se enlazaría con Antonio de Ureta y Rojas, el segundogénito Nicolás Dámaso del Campo Maciel que se casaría con María Francisca Martínez, la tercera llamada Juana María de Jesús del Campo Maciel (Santa Fe, 1792 - Buenos Aires, 1863) quien se habría unido en matrimonio hacia 1815 con su primo lejano, el doctor Miguel Mariano de Villegas que fuera asesor general de gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y síndico-procurador del Cabildo de Buenos Aires.

Sus hermanos menores eran Narciso que fallecería soltero, Francisco Nemesio quien perdería la vida siendo niño, José Epitacio Sabino del Campo Maciel en nupcias con Luisa de Molina y López de Velasco, y por último, Juan Nepomuceno que fallecería con su madre al nacer el 1.º de noviembre de 1806, en la ciudad de Buenos Aires.

Del Campo Maciel se habría educado en el Colegio de San Carlos de Buenos Aires.

Carrera militar y primeras acciones bélicas 

En 1813 ingresó al Regimiento de Granaderos de Infantería, con el cual participó en el sitio y captura de la ciudad realista de Montevideo. Contribuyó en varias campañas de las guerras civiles contra los federales, tanto en la Banda Oriental como en la provincia de Entre Ríos, a órdenes de Blas Pico y Juan José Viamonte. También actuó en el combate de Espinillo.

De regreso a Buenos Aires, estuvo en el Motín de Fontezuelas contra Alvear. Participó en la campaña de Viamonte a Santa Fe, hasta su derrota por los federales de Mariano Vera. Pasó varios meses prisionero de José Artigas.

Incorporado al Ejército del Norte, combatió a órdenes del coronel Francisco Sayós al caudillo federal Juan Pablo Bulnes. Regresado a Buenos Aires, participó en la campaña de Balcarce a Santa Fe, participando en una decena de combates. En septiembre de 1818 pidió y obtuvo la baja del ejército.

Durante las dos décadas siguientes trabajó alternativamente como comerciante y empleado público.

Unión al bando unitario 

Se unió a la campaña de 1840 del general Juan Lavalle en Entre Ríos, y participó en las batallas de Don Cristóbal y Sauce Grande. Tras la fracasada invasión a la provincia de Buenos Aires fue el jefe de la mitad de la infantería en el asalto a la ciudad de Santa Fe. Combatió en las batallas de Quebracho Herrado y en San Cala, ambas derrotas del ejército unitario; en la segunda fue dejado herido en el campo de batalla, suponiéndoselo muerto. No obstante, huyó de noche y alcanzó a llegar a la ciudad de La Rioja, uniéndose poco después a las fuerzas de Lavalle.

En cuanto llegara a la ciudad de San Miguel de Tucumán, Lavalle lo ascendió al grado de teniente coronel y lo nombraría comandante de armas de la provincia de Tucumán. De esta forma combatió en la batalla de Famaillá y huiría hacia el norte para reencontrarse con el general unitario

Al tomar conocimiento del fallecimiento de Lavalle y enterarse de la autopsia formulada por el médico español radicado en Jujuy, doctor Gabriel Cuñado, de que el general había muerto en un tiroteo casual en dicha ciudad el 9 de octubre de 1841, debido a que los federales al saber del domicilio en donde se encontraba aquel y al ir a detenerlo, dispararan a la cerradura de la puerta y que una de las balas que la atravesara, terminarse por herir a Lavalle, quien moriría horas más tarde, por lo cual, Del Campo junto a los demás unitarios lograrían hacerse de los restos de su líder, cubriéndolos con una bandera argentina y un poncho, para luego dirigirse hacia el norte, a través de la Quebrada de Humahuaca hasta Potosí.

Últimos años y fallecimiento 

En 1842 Del Campo se trasladó a Valparaíso, en Chile, donde sería comerciante. Regresó a Buenos Aires en 1850, muy enfermo, por lo que no fue molestado por el gobernador Rosas ni por la Mazorca, que de todos modos estaba prácticamente desactivada.

Pasó los siguientes años convaleciendo en Buenos Aires, mientras su negocio era atendido por empleados. Cuando su hijo Estanislao llegó a la mayoría de edad pudo finalmente retirarse de toda actividad.

El teniente coronel Juan Estanislao del Campo Maciel fallecería en la ciudad de Buenos Aires, el día 15 de marzo de 1861.

Matrimonio y descendencia 

Juan Estanislao del Campo Maciel se había unido en primeras nupcias el 4 de mayo de 1834 con Gregoria de Luna y Brizuela (La Rioja, ca. 1810 - Buenos Aires, 1858), siendo sus padres Francisco Javier de Luna y Josefa de Brizuela quienes la bautizaron en la ciudad de Santiago del Estero, y con quien tendría cuatro hijos:

 Romualdo Gregorio Estanislao del Campo y Luna (Buenos Aires, 7 de febrero de 1834 - ib., 6 de noviembre de 1880).
 Laurentina Concepción del Campo y Luna (n. ib., e/octubre y diciembre de 1835) bautizada el 9 de marzo de 1836, se uniría en matrimonio el 28 de marzo de 1855 con Tomás Wilson.
 Adriano Cupertino del Campo y Luna (ib., 26 de agosto de 1836 - ib., 1919) bautizado el 23 de febrero de 1837, y se enlazaría el 15 de junio de 1864 con María Carmen Gutiérrez Sáenz (n. 1847).
 Juana Tiburcia del Campo y Luna (n. ib., 12 de junio de 1839) bautizada el 8 de octubre del año de nacimiento, se casaría el 12 de diciembre de 1874 con Laureano Rivas Míguez.

Árbol genealógico

Notas

Referencias 

 , Vicente, Nuevo diccionario biográfico argentino, 7 volúmenes, ed. Elche, Bs. As., 1968-1985.
 , Gabriel, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política, entre la Revolución de Mayo y el rosismo, ed. Prometeo, Bs. As., 2006. ISBN 987-574-103-5

Familia Maciel
Militares de las expediciones libertadoras de la Banda Oriental
Militares de las guerras civiles argentinas
Porteños